VIPS steht als Abkürzung für:
 Veteran Intelligence Professionals for Sanity, eine Gruppe ehemaliger US-amerikanischer Geheimdienstler, die sich gegen Missbrauch von Geheimdienstinformationen einsetzt.

ViPS steht für:
 Viipurin Palloseura, ein finnischer Sportverein (gegr. 1928)

Vips ist der Familienname von:
 Jüri Vips (* 2000), estnischer Automobilrennfahrer

VIPS